Jalon of Jalón kan verwijzen naar:
Jalon (landmeten), de wit en rode stok, gebruikt bij het landmeten
Xaló, Spaans: Jalón, een gemeente in de Spaanse provincie Alicante
Jalón (rivier), een rivier in hoofdzakelijk de Spaanse autonome regio Aragón